Первые в истории Всемирные игры состоялись в 1981 году в Санта-Кларе, Калифорния, США. Бейсбольный турнир в рамках соревнований прошёл с 27 по 30 июля на муниципальном стадионе в Сан-Хосе. Участие в нём приняли четыре команды — Австралии, США, Панамы и Южной Кореи. Золотые медали выиграла команда США, составленная из игроков студенческого чемпионата.

Медалисты

Турнирная таблица

Состав сборной США

Примечания 

бейсбол